Park Sielecki w Sosnowcu
 Park Sielecki w Warszawie